Rejkovice može značiti:

 Rejkovice (Jince) - selo u općini Jince.
 Rejkovice (Louňovice pod Blaníkem) - selo u općini Louňovice pod Blaníkem.